Марія Хосе Мартінес Санчес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Катерина Макарова.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши шосту сіяну Саманту Стосур з рахунком 6–2, 6–4. Це був 23-й титул Шарапової за кар'єру і лише перший, який вона виграла за майже цілий календарний рік.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
   Каролін Возняцкі (півфінал)
  Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
   Вікторія Азаренко (чвертьфінал, знялася через забиття правого ліктя)
  Лі На (півфінал)
  Єлена Янкович (чвертьфінал)
  Саманта Стосур  (фінал)
   Марія Шарапова (переможниця) 
  Агнешка Радванська (2-ге коло)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Шахар Пеєр (3-тє коло)
  Світлана Кузнецова (1-ше коло)
  Андреа Петкович (2-ге коло)
  Ана Іванович (2-ге коло)
  Кая Канепі (1-ше коло)
  Флавія Пеннетта (1-ше коло)
  Анастасія Павлюченкова ''(3-тє коло)
}}

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролін Возняцкі
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Єлена Янкович
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Вікторія Азаренко
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=0r
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Марія Шарапова
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Грета Арн
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Лі На
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Саманта Стосур
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Франческа Ск'явоне
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Каролін Возняцкі
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Марія Шарапова
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Лі На
| RD2-score3-1=66
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Саманта Стосур
| RD2-score4-1=78
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Марія Шарапова
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=6
| RD3-team2= Саманта Стосур
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Ш Пеєр
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б Йовановські
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А Клейбанова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= В Лепченко
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К Макарова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= В Азаренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С Еррані
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= В Душевіна
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Ш Пеєр
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А Клейбанова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Макарова
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= М Шарапова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=16
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= Ш Пеєр
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= М Шарапова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= В Азаренко
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=0r
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= М Шарапова
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Секція 4 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Чжен Цзє
 ''' Анджелік Кербер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

References
Main Draw 
 Qualifying Draw

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд